Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Servais – Côtes-d'Armor
 Saint-Servais – Finistère